Červonograd – città dell'Ucraina, nella regione di Leopoli
 Červonograd – città disabitata dell'Ucraina, nella regione di Ternopil'